Аспе́н-ан-Лаведа́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Лурд-Уэст. Округ коммуны — Аржелес-Газост.

Код INSEE коммуны — 65040.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 135 км юго-западнее Тулузы, в 20 км к юго-западу от Тарба.

Коммуна расположена в долине Батсюргер. На востоке коммуны протекает река Гав-де-По.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 246 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 152 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 127 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 83,6 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 127 активных жителей работали 114 человек (59 мужчин и 55 женщин), безработных было 13 (5 мужчин и 8 женщин). Среди 25 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Божьей Матери

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи